Leine (rivier), een rivier in Duitsland
 Leine (1860), een voormalig waterschap (1860-1905) in Groningen dat is opgegaan in het waterschap Kropswolde
 Leine (1969), een voormalig waterschap (1969-1988) in Groningen dat is opgegaan in het waterschap Gorecht
 Kilt#Ierse kilt, een Ierse kilt
 Leine (singer-songwriter), een Nederlands singer-songwriter